Döhle steht für:
 Döhle, ein Ortsteil der Gemeinde Egestorf, Niedersachsen

Döhle oder Doehle ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Doehle (1883–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Julius Döhle (1855–1913), Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Paul Döhle (1855–1928), deutscher Pathologe
 Walter Döhle (1884–1945), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Döhl
 Döhle-Körperchen
 Peter Döhle Schiffahrts-KG
 Thöle